Эрик Огастас «Слипи» Флойд (; родился 6 марта 1960, Гастония, штат Северная Каролина, США) — американский профессиональный баскетболист.

Ранние годы 

Слипи Флойд родился в городе Гастония (штат Северная Каролина), учился в Гастонийской школе Хантер-Хасс, в которой играл за местную баскетбольную команду.

Студенческая карьера 

В 1982 году Флойд закончил Джорджтаунский университет, где в течение четырёх лет играл за команду «Джорджтаун Хойяс», в которой провёл успешную карьеру, набрав в итоге 2304 очка, 477 подборов и 355 передач. При Флойде «Хойяс» один раз выигрывали регулярный чемпионат конференции Big East (1980), три раза — турнир конференции Big East (1979—1980, 1982), а также четыре года подряд выходили в плей-офф студенческого чемпионата США (1979—1982). В сезоне 1981/1982 годов «Хойяс» вышли в финал четырёх NCAA, где в полуфинале обыграли команду «Луисвилл Кардиналс» (50—46), а в финале в упорной борьбе проиграли команде «Северная Каролина Тар Хилз» (62—63).

Карьера в НБА 

Играл на позиции разыгрывающего защитника и атакующего защитника. В 1982 году был выбран на драфте НБА под 13-м номером командой «Нью-Джерси Нетс». Позже выступал за команды «Голден Стэйт Уорриорз», «Хьюстон Рокетс» и «Сан-Антонио Спёрс». Всего в НБА провёл 13 сезонов. В 1987 году принимал участие в матче всех звёзд НБА. В 1982 году включался в 1-ую всеамериканскую сборную NCAA. Всего за карьеру в НБА сыграл 957 игр, в которых набрал 12 260 очков (в среднем 12,8 за игру), сделал 2494 подбора, 5175 передач, 1120 перехватов и 215 блокшотов.

Свои лучшие годы в качестве игрока НБА Флойд провёл в «Голден Стэйт Уорриорз», в рядах которых он выступал на протяжении пяти сезонов (1983—1987). Самым лучшим в его карьере был сезон 1984/1985 годов, в котором он сыграл в 82 играх, набирая в среднем за матч 19,5 очка и делая 2,5 подбора, 5,0 передачи, 1,6 перехвата и 0,5 блокшота. В декабре 1987 года Флойд вместе с Джо Бэрри Кэрроллом был обменен в «Хьюстон Рокетс» на Ральфа Сэмпсона и Стива Харриса, где отыграл 5 с половиной сезонов. Летом 1993 года в качестве свободного агента перешёл в «Сан-Антонио Спёрс», а его бывшая команда следующие два года становилась чемпионами НБА.

Флойд по-прежнему удерживает рекорд плей-офф НБА по количеству набранных очков в четверти (четвёртая—29) и в половине матча (вторая—39), которые он набрал в составе «Уорриорз» в четвёртой игре полуфинала западной конференции против «Лос-Анджелес Лейкерс» в плей-офф 1987 года. В первой половине он записал на свой счёт ещё 12 очков, набрав в итоге 51 очко, что стало определяющим в победе «Воинов» (129—121) и предотвратило их от получения баранки, таким образом счёт в серии стал 1—3. Однако в следующей игре победу одержали баскетболисты «Лейкерс» (118—106) и тем самым оформили себе пропуск в финал конференции.

Карьера в сборной США 

В 1979 году Флойд стал в составе сборной США победителем чемпионата мира по баскетболу среди юношей до 19 лет в Сальвадоре (первого в истории), обыграв в финале сборную Бразилии.

Последующие годы 

После завершения профессиональной карьеры Флойд в течение трёх лет был управляющим в ресторане, после чего работал в отделе финансового управления компании. Начиная с 2013 года работает в качестве торгового агента в компании, специализирующейся на продаже кроватными принадлежностями и занимается благотворительностью.

В декабре 2013 года Флойд был в составе делегации бывших игроков НБА, которая посетила КНДР в ходе турне «баскетбольной дипломатии» под руководством Денниса Родмана. Изначально он отправился в эту поездку, не зная о всех планах делегации, поэтому избегал общения с китайскими СМИ на обратном пути в США. Позднее Флойд сказал, что он не был проинформирован о политическом контексте миссии, и что в плане поездки не было какого-либо упоминания о матче, который должен был пройти в присутствии Ким Чен Ына. Слипи оказался в неприятном положении, когда ему стало известно о характере турне, поэтому он не принимал участия в игре.

Примечания

Ссылки 
 Статистика на сайте Basketball-Reference.com 
 Статистика на сайте NBA.com 

Баскетболисты США
Игроки сборной США по баскетболу
Игроки «Джорджтаун Хойяс» (баскетбол)
Игроки «Нью-Джерси Нетс»
Игроки «Голден Стэйт Уорриорз»
Игроки «Хьюстон Рокетс»
Игроки «Сан-Антонио Спёрс»